A 2014-es Formula–3 Európa-bajnokság volt a sorozat harmadik szezonja volt, mióta megalakult a Formula–3 Euroseries utódjaként. A szezon április 19-én kezdődött meg a  Silverstone Circuit versenypályán és a Hockenheimring aszfaltcsíkján fejeződött be október 19-én. A bajnoki címet Esteban Ocon szerezte meg Tom Blomqvistel szemben.

Csapatok és versenyzők 
Az összes résztvevő Dallara kasztnival és Hankook abroncsokkal teljesítette a szezont.

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A bajnokság hivatalos weboldala (archív, 2014)

Formula–3